Фадино — железнодорожная станция (населённый пункт) в Омском районе Омской области России. Входит в состав Новоомского сельского поселения.

География 
Населённый пункт находится на юге центральной части Омской области, в лесостепной зоне, в пределах Барабинской низменности, восточнее железнодорожной линии Омск — Иртышское, на расстоянии примерно 29 километров (по прямой) к юго-западу от посёлка Ростовка, административного центра района. Абсолютная высота — 88 метров над уровнем моря.

Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 43,6 %, женщины — соответственно 56,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 82 % из 256 чел.

Улицы 
Уличная сеть станции состоит из двух улиц.

Примечания 

Населённые пункты Омского района